Okna – wieś w Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, w gminie Baruchowo
 Okna – gmina w Czechach, w kraju libereckim, w powiecie Česká Lípa
 Okna – wieś w Czechach, w kraju usteckim, w powiecie Litomierzyce 
 Okna – rzeka na Słowacji
 „Okna” – galeria sztuki w Warszawie
 Okna – film w reż. Ferzana Ozpeteka

Zobacz też 
 Okno